Mené peut désigner:
 Les Ménés, un groupe de poisson de la famille des Cyprinidés.
 Le Mené, une commune nouvelle française depuis le , située dans le département des Côtes-d'Armor.
 le Mené, Méné, Pays du Mené ou encore Monts du Mené, une région de la Bretagne.
  : Le Mené ou Le Méné est un nom de famille attesté en France, avant tout dans le département du Morbihan.